Na rozcestí nebo Na Rozcestí může být:

Na rozcestí (Krkonoše) – horská chata s bufetem na významném rozcestí v centrálních Krkonoších
Na rozcestí (skupina) – česká hudební skupina
Na rozcestí (film, 2009) – americký romantický film z roku 2009
název více různých ubytovacích a pohostinských zařízení
Na Rozcestí (Vratislavice nad Nisou) – sportovní areál ve Vratislavicích nad Nisou

Související články 
rozcestí
rozcestník